Fudbalski Klub Vardar også kaldet FK Vardar () er en fodboldklub i Nordmakedoniens hovedstad Skopje. Siden grundlæggelsen har klubben har hjemmebane på Philip II Arena. Klubben blev grundlagt i 1947 i det daværende Jugoslavien. Efter Jugoslaviens opløsning har klubben været den dominerende klub i Makedonien, hvor klubben siden etableringen af den bedste nationale liga har vundet denne 10 gange, ligesom klubben har vundet 5 pokalsejre.

Klubben vandt i 1987 overraskende det jugoslaviske mesterskab, men mistede efterfølgende titlen, da et pointfradrag til en række andre hold blev annulleret.

Titler 
 Makedonske mesterskaber (10): 1992–93, 1993–94, 1994–95, 2001–02, 2002–03, 2011–12, 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2016–17
 Makedonske pokalturnering (5): 1993, 1995, 1998, 1999 og 2007

Europæisk deltagelse

Referencer 

Fodboldklubber i Nordmakedonien
Etableret i 1947
Skopje